Ottawa Indijanci, Pleme američkih Indijanaca porodice Algonquian, nekada nastanjeno duž rijeke Ottawa u Kanadi, danas pretežno u SAD-u.

Naselja
 Ottawa (Kanada), glavni grad Kanade.
 Ottawa (okrug), povijesna izborna jedinica u Quebecu
 Ottawa, Illinois
 Ottawa, Kansas
 Ottawa, Ohio
 Ottawa, Wisconsin
 Ottawa Hills, Ohio

Rijeke
 Ottawa (rijeka), rijeka u Kanadi, 1,271 km, protječe kroz Lake of Two Mountains i utječe u Saint Lawrence (u Ontariu i Quebecu)
 Ottawa (pritoka Auglaize) u američkoj saveznoj državi Ohiju
 Ottawa (jezero Erie) u američkim saveznim državama Michiganu i Ohiju

Ostalo
 Ottawa (otočje), otočje uz istočnu obalu Hudsonova zaljeva
 Ottawski sporazum odnosno Ottawska konvencija, Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju iz 1997.
 Ottawan, disko-glazbenički dvojac